Evropska Formula 2 sezona 1973 je bila sedmo prvenstvo Formule 2, ki je potekalo med 11. marcem in 14. oktobrom 1973.

Koledar dirk

Rezultati

Dirkaško prvenstvo

1973 v športu
1973